Turniej kobiet w koszykówce 3x3 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 odbył się w dniach 24-28 lipca 2021 w hali Aomi Urban Sports Park w Tokio.

Był to debiutancki turniej w koszykówce 3x3 na igrzyskach olimpijskich.

Uczestnicy

System rozgrywek 
Faza grupowa rozegrana została w systemie kołowym (każdy z każdym). Do fazy play-off awansowało sześć najlepszych drużyn. W ćwierćfinałach 4 drużyna po fazie grupowej zagrała z 5 drużyną, a 3 z 6. Zwycięzcy awansowali do półfinałów, w których zmierzyli się z 1 i 2 drużyną po fazie grupowej. Zwycięzcy półfinałów zagrali o mistrzostwo olimpijskie w finale, a przegrani w meczu o brązowy medal.

Rozgrywki 
godziny zostały podane w czasie środkowoeuropejskim letnim (UTC+2)

Faza grupowa

Mecze

Tabela końcowa